Кубок Европы по марафону 2018 прошёл 12 августа в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Берлине, столице Германии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

Старт и финиш дистанции располагались на площади Брайтшайдплац. Марафонцы преодолевали четыре 10-километровых круга, проложенных рядом с достопримечательностями немецкой столицы: Берлинским зоопарком, Колонной Победы, Дворцом Бельвю и Бранденбургскими воротами.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 97 бегунов из 16 стран Европы. У женщин три зачётных результата набралось у 10 сборных (40 участниц), у мужчин — у 12 (57 участников). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Командное первенство 
На Кубке Европы 2018 года был установлен рекорд по количеству команд, попавших в итоговый протокол — 22. До этого лучшим результатом были 20 команд в 1985 и 2014 годах.

Мужская сборная Италии выиграла соревнования в четвёртый раз, вырвавшись на чистое первое место по количеству побед в Кубке Европы. Три победы осталось на счету сборной Испании, которая в этот раз заняла второе место, отстав от чемпионов менее чем на две минуты.

Белорусские женщины во второй раз участвовали в розыгрыше Кубка Европы: в 1998 году они были четвёртым, а спустя 20 лет праздновали победу. Благодаря сильным индивидуальным выступлениям Ольги Мазурёнок (выиграла чемпионат Европы), Марины Доманцевич (4-е место) и Анастасии Ивановой (5-е место) команда Белоруссии опередила ближайших конкурентов из Италии на 11 минут и показала лучший результат в истории турнира — 7:21.54.

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по марафону
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2018
Август 2018 года
Спорт в Германии в 2018 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
2018 год в лёгкой атлетике